Il nome indigeno doveva suonare piuttosto come Ailyma, dal momento che la -s finale è l'indice di nominativo in greco (ancor oggi un nome proprio Aylema esiste presso i tuareg, anche se si tratta di un nome femminile).

La unica fonte storica al riguardo è Diodoro Siculo (XX, 17-18), che ne parla a proposito delle guerre di Agatocle di Siracusa contro Cartagine (Αίλύμαν τόν βασιλέα τών Λιβύων "Ailymas, re dei Libi"). Il termine Libi veniva usato in molte accezioni presso gli antichi, ma qui sembra indicare le popolazioni nordafricane non soggette a Cartagine. Anche Massinissa viene detto βασιλέα τών Λιβύων da Polibio, III, 5.

Quando, nel 310 a.C., Agatocle portò la guerra in suolo africano, ponendo le basi nei pressi dell'attuale Tunisi, si spinse poi lungo la costa orientale della Tunisia, conquistando Neapolis (Nabeul) e assediando Hadrumetum (Sousse). È in questa circostanza che strinse alleanza col re indigeno Ailymas.

Ma l'alleanza durò poco. Diodoro non si dilunga sui motivi che spinsero Ailymas a distaccarsi da Agatocle, ma ci dice che fu sconfitto ed ucciso (sembra nello stesso 310 o all'inizio del 309 a.C.).

Sulla base dei dati storici e delle conoscenze riguardo all'ordine di successione dei sovrani numidi, G. Camps (1986) ricostruisce la seguente genealogia che collegherebbe Ailymas ai sovrani conosciuti di epoca successiva.

Bibliografia
Gabriel Camps, voce "Ailymas" in Encyclopédie Berbère, fasc. 3, Aix-en-Provence, Edisud, 1986 pp. 325-6
Stéphane Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, vol. III, Paris, Hachette, 1918

Re di Numidia